Michel Steve est docteur en histoire de l'art (thèse soutenue en 1993 sur le « néo-classicisme en 1900 »).
Il publie régulièrement des articles sur l’architecture de la Côte d'Azur.

Principales publications 
 Hans-Georg Tersling , Serre Éditeur, 1990, 
L'Architecture Belle Époque à Nice, Éditeur Demaistre, 1995, 
La Métaphore méditerranéenne, Éditeur Demaistre, 1996,  
L'Architecture Belle Époque à Menton, Éditeur Demaistre, 1998,
La Riviera de Charles Garnier, Éditeur Demaistre, 1998,  
Italianisme en architecture, la Riviera de 1840 à 1940, Édition Grandi, 2000,
L’architecture à Nice 1920-1940, Serre Éditeur, 2002,
L’architecture à Nice 1940-1965, Serre Éditeur, 2005,
 Béatrice Ephrussi de Rothschild , Editions Audacia, 2008, 
 Marsi , Editions Fondation Princesse Marsi, 2010, 
Hommage à Hans-Georg Tersling, architecte (1857-1920),, édition de luxe hors commerce, 2011
 Théodore Reinach , Serre Éditeur, 2014, 
Histoire de l'architecture à Nice de 1830 à nos jours, Institut d'études niçoises, 2018, 
Charles Dalmas architecte 1863 - 1938, Institut d'études niçoises, 2018, 

En collaboration :

Le château de Valrose, Institut d’études niçoises, 1987
La Villa Kérylos,  sous la direction de Régis Vian des Rives, avec Alain Renner, Françoise Alabe et Régis Vian des Rives Les Éditions de l'Amateur, 1997, 
Villa Ephrussi de Rothschild, sous la direction de Régis Vian des Rives avec Jean-Pierre Demoly  Alain Renner et Régis Vian des Rives   Les Éditions de l'Amateur, 2002, 
André Svetchine, regard d’un architecte sur son œuvre, Éditions Gilletta, 2010,

Liens externes 
 

Historien français du XXe siècle
Architecture et urbanisme à Nice
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)